Saint-Pierre-le-Vieux é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Lozère. Estende-se por uma área de 15,55 km².

Demografia

Comunas de Lozère